Film
 Dzień końca świata – amerykański film z 1955 roku (reż. Roger Corman)
 Dzień końca świata – amerykański film z 2001 roku (reż. Terence Gross)